Napaka je beseda, ki izraža (po navadi nezaželeno) neskladnost z:

 dejstvom: napaka v računu
 ciljem: strateška napaka
 normalno ali pričakovano lastnostjo, količino ali mero: telesna hiba, tiskarska napaka, napaka v računalništvu
 predpisano ali zahtevano lastnostjo, količino ali mero: jezikovna napaka, moralna hiba, tovarniška napaka, tolerančni odstop